Rivière peut se référer à:

Hydronymes

Rivière à la Croix (Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent), rivière de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (municipalité), MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 27' 34" Nord; 59° 39' 17" Ouest.
Rivière à la Croix (rivière Saguenay), un ruisseau affluent de la rivière Saguenay, dans Saint-Félix-d'Otis (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 21' 10" Nord; 70° 39' 25" Ouest.

Toponymes

Rivière à la Croix (rivière aux Outardes), Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 51° 26' 10" Nord; 69° 54' 25" Ouest.
Rue de la Rivière-à-la-Croix, une rue de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (municipalité), MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, au Québec.